Медаль Гувера () — награда за достижения в инженерном деле и за служение человечеству. Присуждается группой из пяти обществ (Американское общество инженеров-механиков, Институт инженеров электротехники и электроники, ,  и ) ежегодно с 1930 года.

Лауреаты 

 1930: Гувер, Герберт
 1936: 
 1938: Стивенс, Джон Фрэнк
 1940: 
 1941: 
 1942: 
 1944: 
 1945: William Henry Harrison
 1946: Буш, Вэнивар
 1948: 
 1949: 
 1950: Комптон, Карл Тэйлор
 1951: 
 1952: Хау, Кларенс Декейтер
 1954: Слоун, Альфред
 1955: Чарльз Кеттеринг
 1956: 
 1957: 
 1958: Уилер, Рэймонд Альберт
 1959: 
 1960: Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид
 1961: 
 1962: 
 1963: Киллиан, Джеймс
 1964: Маккоун, Джон
 1966: Гилбрет, Лилиан
 1967: Клей, Люсиус
 1968: 
 1969: 
 1970: 
 1971: 
 1972: 
 1973: 
 1974: Паккард, Дэвид
 1975: James Boyd 
 1976: James B. Fisk
 1977: 
 1978: 
 1979: Charles M. Brinckerhoff
 1980: 
 1981: Бекман, Арнольд
 1982: 
 1983: 
 1984: Kenneth A. Roe
 1985: 
 1986: Lawrence P. Grayson
 1987: Martin Goland
 1988: 
 1989: 
 1990: 
 1991: 
 1992: 
 1993: Сальвадори, Марио
 1994: William J. Carroll
 1995: Кеймен, Дин
 1996: M. Hasan Nouri
 1997: Otto J. Helweg
 1998: Картер, Джимми
 2001: Richard H. Stanley
 2002: Charles H. Thornton
 2003: Barry K. Thacker
 2005: Sudabeh Shoja
 2007: 
 2008: Абдул Калам
 2012: Мурти, Нараяна
 2013: Возняк, Стив
 2015: Лэнджер, Роберт
 2016: Leonard Harris
 2017: John Staehlin
 2018: David C. Baldwin
 2019: Marc Edwards

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов

Появились в 1930 году в США
Списки лауреатов премий
Награды Американского общества инженеров-механиков
Награды по алфавиту